Questa pagina raccoglie le informazioni riguardanti il Košarkaški klub Partizan nelle competizioni ufficiali della stagione 1952-1953.

Roster

Collegamenti esterni 

1953
Partizan Belgrado